Diorama, model tridimensional.
 Diorama, àlbum del grup australià Silverchair.